Олимпийски парк може да се отнася за:
 Олимпийски парк (Лондон) в Англия
 Олимпийски парк (Мюнхен) в Германия
 Олимпийски парк (Уислър) в Канада

Спортни съоръжения